Dominic Frasca (1967-), un guitariste américain ;
 Gabriele Frasca (1957-), un écrivain et traducteur italien ;
 Gonzalo Frasca (1972-), un game designer, chercheur et ludologiste uruguayen ;
 Loris Frasca (1995-), un gymnaste français.